Kohala est un toponyme pouvant désigner :
 le Kohala, un volcan d'Hawaï, aux États-Unis ;
 , une région d'Hawaï comprenant le volcan du même nom ;
 Kohala Nord, un district du comté d'Hawaï de l'État du même nom ;
 Kohala Sud, un district du comté d'Hawaï de l'État du même nom ;
 Kohala, une ville du Pakistan ;
 Kohala, un village de l'Inde ;
 Kohala, un village de l'Estonie.

Homonymie de toponyme